Okręty US Navy o nazwie USS "Raymond":
 Pierwszy "Raymond" (SP-2057) został dostarczony komendantowi 2 Dystryktu Morskiego 21 grudnia 1917.
 Drugi "Raymond" (DE-341) był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler, który był w służbie w latach 1944-1960.
Raymond